"I prosto w serce" – trzeci singel polskiej wokalistki Paulli z jej debiutanckiego albumu Nigdy nie mów zawsze, wydany w 2009 roku do którego zrealizowany został również teledysk. Autorem słów piosenki oraz muzyki jest Adam Konkol.

Przypisy 

Single wydane w roku 2009
Single popowe
Single Paulli